Helland peut être :

Patronyme 

 Amund Helland (1846-1918), géologue, un homme politique et un écrivain norvégien ;
 Bjørn Helland-Hansen (1857-1957), océanographe norvégien.

Toponyme 

 Helland, une localité du comté de Nordland, en Norvège ;
 Helland, une localité du comté de Nordland, en Norvège.